;
 Anton Lesser (1952-), acteur britannique
 Axel Lesser (1946-), fondeur allemand ;
 Ben Lesser, survivant d'Auschwitz ;
 David Lesser (1977-), acteur français ;
 Erik Lesser (1988-), biathlète allemand ;
 Henriette Lesser (1918-2015), chanteuse et actrice française ;
 Len Lesser (1922-2011), acteur américain ;
 Mark Lesser (1963-), acteur français ;
 Robert Lesser (1942-), acteur américain ;
 Sol Lesser (1890-1980), producteur, réalisateur et exploitant de salle de cinéma américain ;
 Werner Lesser (1932-2005), sauteur à ski allemand.